Миклавж на Дравском пољу () је градић и управно средиште истоимене општине Миклавж на Дравском пољу, која припада Подравској регији у Републици Словенији.

По последњем попису из 2002. године насеље Миклавж на Дравском пољу имало је 3.808 становника.

Спољашње везе 

Насељена места у Словенији
Википројект географија/Насеља у Словенији

en:Municipality of Miklavž na Dravskem Polju